Уэлан, Уи́лан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уэлан, Майкл — известный американский художник в жанре фантастики, специализирующийся на иллюстрации фантастических книг.
 Уэлан, Роберт Льюис (1912—2001) — прелат Римско-католической церкви, член Общества Иисуса.
 Уэлан, Тим (1893—1957) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр.

Примечания